Маневрирование ( — действие, операция) — действие по значению глагол маневрировать:

 Маневрирование, в военном деле — передвижение войск для достижения какой-либо стратегической цели или тактической задачи, например, для обхода неприятеля или демонстрации; передвижение судов с боевой целью.
 Маневрирование, в железнодорожном деле — передвижение вагонов на станции для составления и рассортировки поездов.
 Маневрирование, в шахматах — несколько ходов одной фигурой с одной конкретной целью.

См. также 
 Манёвр
 Орбитальный манёвр